

Sigle 
 Home Shopping Network – canale televisivo

Codici 
 HSN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Zhoushan (Cina)
 hsn – codice ISO 639-3 della lingua xiang